Parki
 Park Zwycięstwa w Erywaniu
 Park Zwycięstwa w Moskwie
 Park Zwycięstwa w Sankt Petersburgu
 Park Zwycięstwa w Poznaniu – obecnie Park Manitiusa

Inne
 Park Zwycięstwa – stacja metra w Moskwie
 Park Zwycięstwa – stacja metra w Sankt Petersburgu